Вишенський — українське прізвище.

 Іван Вишенський (*між 1545-50 — †після 1620) — український письменник-полеміст.
 Станіслав Вишенський — український поет, приналежний до «Київської школи»
 Вишенський Володимир Андрійович — український математик та викладач.

Українські прізвища